Барзания — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Барзания, Алексей Хабугович (1887—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Барзания, Самсон Хабугович (1910—1949) — Герой Социалистического Труда.